Ромейко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ромейко, Михаил Казимирович (он же Леонид Александрович Асмус; 1898—1943) — деятель ГПУ/НКВД СССР, майор государственной безопасности.
 Ромейко, Франтишек (1885—1931) — белорусский католический священник.

Составные фамилии 
 Гурко-Ромейко, Иосиф Иосифович (? — 1811) — государственный деятель Российской империи, первый курляндский вице-губернатор.
 Друцкие-Соколинские-Гурко-Ромейко — русский княжеский род, отрасль князей Друцких-Соколинских.
  См. также 
 Ромейки — село, центр Ромейковского сельского совета Владимирецкого района Ровненской области Украины.